Narayana steht für: 

 Narayana, religiöser Begriff des Göttlichen im Hinduismus

Personen:
 Narayana (Mathematiker), indischer Mathematiker
 Narayana (reg. ca. 52–40 v. Chr.), Herrscher der Kanva-Dynastie, siehe Kanva (Dynastie)
 Sharadha Narayana (* 1986), indische Leichtathletin